Dalea steht für:

 Dalea (Gattung), Pflanzengattung aus der Familie der Schmetterlingsblütler
 Mihai Dalea (1917–1980), rumänischer Politiker, Funktionär der PCR (Partidul Comunist Român)
 Al-Dalea, Stadt im Jemen